Ла-Вале́тт-дю-Вар () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 700 км на південний схід від Парижа, 55 км на схід від Марселя, 5 км на північний схід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 9617 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 21449,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт 
 Ла-Валетт-дю-Вар на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ла-Валетт-дю-Вар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Вар